HMS Jackal (dove HMS è l'acronimo di "His/Her Majesty's Ship" ovvero "Nave di Sua Maestà") è il nome di molti veicoli della Royal Navy britannica:

 HMS Jackal – cutter costruito nel 1778
 HMS Jackal – cutter costruito nel 1779
 HMS Jackal – bricco costruito nel 1792
 HMS Jackal – bricco costruito nel 1801
 HMS Jackal – cacciatorpediniere costruito nel 1911
 HMS Jackal – cacciatorpediniere costruito nel 1938

Pagine correlate 
Jackal